Escobizo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum;
 el nombre común de la planta Ruscus aculeatus.